Skansen kan syfta på:

Antarktis 

 Skansen, Antarktis, berg,

Finland 

 Skansen (vid Porkala udd, Kyrkslätt), Nyland, 
 Skansen (Stora Mickelskären, Kyrkslätt), Nyland, 
 Skansen, Pyttis, Kymmenedalen,

Sverige 

 Skansen (naturreservat) – ett kommunalt naturreservat i Simrishamns kommun
 Skansen – en ö i Svärta socken, Nyköpings kommun, se Skansholmen, Nyköping
 Skansen – ett friluftsmuseum på Djurgården i Stockholm.
 Tofta skans – även benämnt Skansen, en skans i Ljungby kommun i Småland.

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar